Kvindernes 100 meter hæk ved sommer-OL 2012 i London, United Kingdom blev afviklet på det Olympiske stadion den 6.–7. august.

Resultater

Runde 1 
Kvalifikations krav: første 3 fra hvert heat (Q) plus de 6 hurtigste tider (q).

Semi-finale 
Kvalifikations krav: første 2 fra hvert heat (Q) plus de to hurtigste tider (q).

Final 
Wind: −0.2 m/s

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officiel video fra finalen

100 m hæk kvinder
Kvindesport under OL